Суперкубок Польщі з футболу 2014  — 23-й розіграш турніру. Матч відбувся 9 липня 2014 року між чемпіоном Польщі клубом Легія (Варшава) та володарем кубка Польщі клубом Завіша (Бидгощ).

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 
 Матч на transfermarkt 

2014
Польща
2014 у польському спорті
Події 15 липня
Липень 2014